36 Mistrzostwa Świata w Biathlonie odbyły się w dniach 3 - 11 lutego 2001 w słoweńskiej Pokljuce.

Mężczyźni

Sprint 

Data: 3 lutego 2001

Bieg pościgowy 

Data: 4 lutego 2001

Bieg indywidualny 

Data: 7 lutego 2001

Bieg masowy 

Data: 9 lutego 2001

Sztafeta 

Data: 10 lutego 2001

Kobiety

Sprint 

Data: 3 lutego 2001

Bieg pościgowy 

Data: 4 lutego 2001

Bieg indywidualny 

Data: 6 lutego 2001

Bieg masowy 

Data: 9 lutego 2001

Sztafeta 

Data: 10 lutego 2001

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 2001 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 2001 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 2001 12.5 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 2001 15 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2001 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 2001 15 km Individual 
 skisport365.com: WSC 2001 7.5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 2001 10 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 2001 12.5 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2001 4x7.5 km Relay 

Mistrzostwa świata w biathlonie
2001 w sportach zimowych
2001 w Słowenii
Biathlon w Słowenii